

Informatique 
 The WELL, communauté virtuelle

Lingerie 
 Well, marque de lingerie et bas ayant appartenu une vingtaine d'années à Lejaby et appartenant de nos jours à la marque Le Bourget.

Toponyme 

 Well, village de la commune de Maasdriel, province du Gueldre, sur la Meuse
 Well, village de la commune de Bergen, province du Limbourg néerlandais, sur la Meuse

Voir aussi 
 Wells, page d'homonymie